Кримль:
 Кримль () — коммуна в округе Целль-ам-Зе федеральной земли Зальцбург в Австрии.
 Кримль () — каскад водопадов на реке Кримлер-Ахе близ коммуны Кримль.